Cuautla bezeichnet folgende Orte in Mexiko:
 Cuautla (Coahuila)
 Cuautla (Jalisco)
 Cuautla (Morelos)
 Palmar de Cuautla (Nayarit)
 Concepción Cuautla (Puebla)
 San Antonio Cuautla (Puebla)
 San Francisco Cuautla (Puebla)
 San Juan Cuautla (Puebla)
 Abaloma Cuautla (Veracruz)

Cuautla ist zudem der Name folgender mexikanischer Municipios: